Cette page contient les pages d'homonymie de Aragon et d'Aragon.

Toponymes

Royaume d'Aragon, ancien royaume de la péninsule Ibérique ;
 Couronne d'Aragon, union dynastique méditerranéenne médiévale ;
 Aragon, communauté autonome d'Espagne ;
 Aragon, rivière d'Espagne ;

Aragon, ville américaine de Géorgie ;

Aragon, commune française de l'Aude.

Patronymes 

  ;
 Catherine d'Aragon
 Lorenzo Aragón (1974-), boxeur cubain ;
 Louis d'Aragon (1475-1519), prince napolitain, cardinal ;
 Louis Aragon (1897-1982), poète et romancier français ;
 Lola Rodríguez Aragón (1910-1984), soprano espagnole ;
 Rodrigue d'Aragon ;
 .

Titres 

 Don Sanche d’Aragon, tragédie de Pierre Corneille ;
 Aragon, pièce de Philippe Caubère.

Autres 
 Aragon, pétrolier ayant provoqué une marée noire à Madère, Portugal, le 
 Auberge d'Aragon, auberge hospitalière située à Il-Birgu à Malte
 Auberge d'Aragon, auberge hospitalière située à La Valette à Malte
 Aragón, une station du Métro de Mexico, au Mexique